Friedrich Weigle (* 9. September 1882; † 25. September 1958) war ein deutscher Orgelbauer.

Er übernahm 1906 gemeinsam mit seinen Brüdern die Werkstatt seines Vaters Friedrich Weigle. Ab 1937 war er alleiniger Inhaber der Firma. In Zusammenarbeit mit der Harmoniumbaufirma J. & P. Schiedmayer entwickelte Weigle 1908 die sogenannte Parabrahm-Orgel, die als Ergänzung zu einer üblichen Pfeifenorgel über ein integriertes Harmonium verfügt. Das einzige heute erhaltene Instrument dieser Art befindet sich in Eichwalde bei Berlin.

Werkliste (Auswahl) 
Die Größe der Instrumente wird in der sechsten Spalte durch die Anzahl der Manuale und die Anzahl der klingenden Register in der siebten Spalte angezeigt. Ein großes „P“ steht für ein selbstständiges Pedal.

Siehe auch 
 Familie Weigle, Orgelbauer

Einzelnachweise 

Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Unternehmer (Württemberg)
Württemberger
Deutscher
Geboren 1882
Gestorben 1958
Mann